

Пайн-Левел — місто в окрузі Джонстон, штат Північна Кароліна
 Пайн-Левел — переписна місцевість в окрузі Отога, штат Алабама
 Пайн-Левел — переписна місцевість в окрузі Санта-Роза, штат Флорида